En mathématiques, ce nom correspond à plusieurs théorèmes. Les images associées au sandwich et qui justifient le nom du théorème ne sont pas toujours les mêmes.

 Dans certains cas, il s’agit de coincer un objet mathématique entre deux autres, pour en déduire ses propriétés (comme le fromage du sandwich est coincé entre deux tranches de pain) :
 théorème des gendarmes, un théorème de passage à la limite pour une fonction coincée entre deux autres qui ont une limite commune ;
 théorème du sandwich (variante), un théorème analogue sur les dérivées.
 Dans d’autres cas, l’image est qu’on peut couper d’un même geste de couteau les matières différentes qui forment le sandwich, en l’occurrence le pain, le jambon et le fromage :
 théorème du sandwich au jambon, sur l'existence d'un plan qui coupe simultanément plusieurs solides en deux parties de volumes égaux.

Sandwich